Щитоноска полушарная () — жук подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в Европе.

Экология и местообитания 
Взрослые жуки и личинки питаются листьями представителей семейства гвоздичных (Caryophyllaceae), например: смолёвки приморской (Silene uniflora), смолёвки обыкновенной (Silene vulgaris), благородная гвоздика (Dianthus caryophyllus) и другие.

Систематика 
Вид включает 3 вариетет:
 Cassida hemisphaerica var. bicolor Bechyne, 1944
 Cassida hemisphaerica var. heydeni Spaeth, 1914
 Cassida hemisphaerica var. peculiosa Weise, 1895

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1799 году
Насекомые Европы